Летние Олимпийские игры 2004 состоялись с 13 по 29 августа 2004 года в Афинах в Греции. Всего в играх приняли участие 10 625 спортсменов из 201 страны. Впервые в истории участие в Олимпийских играх приняли спортсмены из Кирибати и Восточного Тимора. Был разыгран 301 комплект медалей в 28 видах спорта. Спортсмены из 74 стран выиграли хотя бы одну медаль, в то время как участники из 127 стран не выиграли ни одной медали. Первое место по общему количеству выигранных медалей, а также по количеству золотых и серебряных медалей заняла сборная США, по количеству бронзовых медалей первенствовала сборная России. Хозяйка Олимпиады сборная Греции выиграла на домашних для себя играх 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Аргентина получила олимпийское золото после беспрецедентного 52-летнего перерыва. Впервые золотые медали на Олимпиаде выиграли спортсмены Грузии, Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов, Китайского Тайбэя и Чили. И впервые олимпийскую медаль вообще завоевал представитель Парагвая.

Изменения в медальном зачёте 
С момента закрытия игр некоторые спортсмены были лишены полученных ими медалей из-за положительных допинг-тестов.
9 августа 2012 года американский велогонщик Тайлер Хэмилтон официально лишён золота Олимпиады в Афинах и высшего титула Игр-2004 в гонке с раздельным стартом перейдёт к закончившему карьеру россиянину Вячеславу Екимову.
 Греческий тяжелоатлет Леонидас Сампанис был лишён бронзовой медали в соревнованиях мужчин в весовой категории до 62 кг. Вместо него медаль получил венесуэлец Израэль Хосэ Рубио.
 Российская легкоатлетка Ирина Коржаненко была лишена золотой медали в соревнованиях по толканию ядра. В итоге Олимпийской чемпионкой в этом виде лёгкой атлетики была провозглашена кубинка Юмилейди Кумба, серебряная медаль досталась немке Надин Кляйрнет, бронзовая — россиянке Светлане Кривелёвой. 5 декабря 2012 после повторной проверки допинг-проб Светлана Кривелёва также была дисквалифицирована, решение о передаче её медали не было принято.
 Венгр Роберт Фазекаш был лишён звания Олимпийского чемпиона в соревнованиях по метанию диска среди мужчин. Золотая медаль досталась литовцу Виргилиусу Алекне, серебряная — венгру Золтану Кёваго, бронзовая — эстонцу Александру Таммерту.
 Венгр Адриан Аннус был лишён золотой медали в соревнованиях по метанию молота. Олимпийским чемпионом в этом виде лёгкой атлетики стал японец Кодзи Мурофуси, вице-чемпионом — белорус Иван Тихон, обладателем бронзовой награды — турок Эшреф Апак. 5 декабря 2012 после повторной проверки допинг-проб Иван Тихон также был дисквалифицирован, решение о передаче его медали не было принято.
 В соревнованиях по конному спорту ирландец Киан О’Коннор был лишён золотой медали из-за того, что был найден допинг в крови лошади, на которой он выступал. В результате титул Олимпийского чемпиона получил бразилец Родриго Пессоа, серебряную медаль — американец Крис Капплер, бронзовую — немец Марко Кутцер.
 16 марта 2010 года Международная Федерация лёгкой атлетики (IAAF) рекомендовала лишить сборную США олимпийского золота Олимпийских игр 2004 года, так как одна из спортсменок, Кристал Кокс, призналась в употреблении допинга (). Таким образом, Олимпийскими чемпионками может стать женская сборная России в составе: Натальи Антюх, Олеси Зыкиной, Олеси Красномовец и Натальи Назаровой. Серебро тогда перейдёт сборной Ямайки, а бронза достанется сборной команде Великобритании.
 МОК 10 августа 2012 года официально объявил о дисквалификации американского велогонщика Тайлера Хэмильтона и лишении его золотой медали, завоёванной на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Поэтому россиянин Вячеслав Екимов, ранее получивший серебряную медаль, поднялся на ступеньку выше. Серебро получил американец Бобби Юлич, а бронзу — Майкл Роджерс из Австралии.
 5 марта 2013 года МОК объявил, что в связи с дисквалификацией украинского легкоатлета Юрия Белонога в соревнованиях по толканию ядра, американец Адам Нельсон стал золотым медалистом, датчанин Иоахим Ольсен — серебряным, испанец Мануэль Мартинес — бронзовым.
 30 мая 2013 года МОК объявил, что в связи с дисквалификацией белорусской легкоатлетки Ирины Ятченко, занявшей третье место в метании диска, бронзовой медалисткой стала Вера Поспешилова-Кешлова из Чехии.
 30 мая 2013 года МОК объявил, что в связи с дисквалификацией российского тяжелоатлета Олега Перепеченова, занявшего третье место в категории до 77 кг, бронзовым медалистом стал Рейхан Арабакоглу из Турции.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Rambler-Афины2004 — Все медали
 Международный олимпийский комитет — Афины 2004 — Медальный зачёт

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 2004